42-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 16 по 22 сентября 1962 года в Будапеште (Венгрия). В нём приняли участие 76 спортсменов из 16 стран. Атлеты были разделены на 7 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок). Этот чемпионат Европы был проведён в рамках 37-го чемпионата мира.

Медалисты 

МР — мировой рекорд

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — , «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

1962
Чемпионаты Европы в 1962 году
Спорт в Венгрии в 1962 году
Сентябрь 1962 года
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Венгрии
Чемпионаты Европы в Венгрии
1962 год в тяжёлой атлетике